Лига чемпионов УЕФА 2005/06 — 14-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 51-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 17 мая 2006 года на «Стад де Франс» в Париже. Победителем стала «Барселона», обыгравшая в финале «Арсенал» со счётом 2:1.

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов 2005/2006 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1999/2000 до сезона 2003/2004 включительно.

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2005/2006 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 2005/06 участвуют 74 команды из 49 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 2003/04 каждой из ассоциаций:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Испания, Италия и Англия): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Франция, Германия и Португалия): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 15: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 50: 1 команда
 Ливерпуль не попал в квоту английской ассоциации, но получил дополнительное место в 1-м квалификационном раунде как победитель прошлого розыгрыша
Первый квалификационный раунд
 23 чемпиона ассоциаций, занявших места с 27 по 50
 1 действующий обладатель Кубка чемпионов
Второй квалификационный раунд
 12 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 10 чемпионов ассоциаций 17-26 мест
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 10-15 мест
Третий квалификационный раунд
 14 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
 6 чемпионов ассоциаций 11-16 мест
 3 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 7-9 мест
 6 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях 1-6 мест
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях 1-3 мест
Групповой этап
 16 клубов, победивших в третьем квалификационном раунде
 10 чемпионов ассоциаций 1-10 мест
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 1-6 мест
Плей-офф
 16 команд, занявших первые и вторые места на групповом этапе

Список клубов-участников

Расписание

Квалификация

Первый квалификационный раунд 

|}

Второй квалификационный раунд 

|}

Третий квалификационный раунд 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка турнира

1/8 финала 
Первые матчи были сыграны 21 и 22 февраля 2006, а ответные матчи 7 и 8 марта.

|}

1/4 финала 
Матчи были проведены 28 и 29 марта, а ответные — 4 и 5 апреля 2006.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 18 и 19 апреля, ответные — 25 и 26 апреля.

|}

Финал

Лучшие бомбардиры 

 Источник: Top Scorers — Final — Wednesday 17 May 2006 (after match)

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 2005/06 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 2005/06
 Лига чемпионов 2005/06 на сайте «Спорт-Экспресс».
 Статистика Еврокубков сезона 2005/06 на сайте RSSSF
 Какими будут группы? — корзины жеребьёвки группового этапа.
 Клубные коэффициенты УЕФА 2005

2005/2006
Футбол в Европе в 2005 году
Футбол в Европе в 2006 году